Léon Treich, un journaliste, scénariste, auteur et écrivain français  (1889 - 1974).
 Marcel Treich-Laplène, le premier explorateur de la Côte d'Ivoire (1860 - 1890).

Toponyme 
 Treichville, une commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Voir aussi 
 Pierre-la-Treiche